Jacques Delruelle (1930), chef d'entreprise belge ;
 Édouard Delruelle (1963), philosophe belge.